Ketsch steht für:
 Ketsch (Gemeinde), Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Ketsch (Schiffstyp)
 Ketsch (Dascht), Nebenfluss des Dascht in Pakistan
 Ketschenburg Pilsener der Ketschenburg-Brauerei in Kurzform

Siehe auch:
 Ketch
 Catch